Алекса́ндр Алекса́ндрович Ставпе́ц () — российский футболист, выступает на позициях полузащитника и нападающего. Мастер спорта России. Привлекался в состав юношеской и молодёжной сборных России.

Клубная карьера

До начала карьеры 
Футболом начал заниматься в 1996 году:«В школу, где я учился в Орле, пришли тренеры Андрей Гольцов и Юрий Мызников. Они проводили набор в СДЮШОР-10. С тех пор я стал заниматься под их руководством. В детские годы играл на позиции полузащитника и нападающего. С этой командой мы достаточно успешно выступали в турнирах зоны Черноземья. В финале Кубка Черноземья наша команда встречалась с „Ротором“, благодаря забитым мною мячам мы одержали победу»

Личное участие в становлении Ставпеца принял вице-президент «Ротора» Рохус Шох, в 2002 году убедивший 13-летнего юношу переехать в Волгоград и продолжить учёбу в спортивном интернате клуба, а затем в Волгоградском училище олимпийского резерва. Сезоны 2003—2005 футболист отыграл за молодёжную команду «Ротора».

Первые годы в премьер-лиге

«Ростов» 

Перед началом сезона 2006 16-летний футболист заключил свой первый профессиональный контракт с клубом премьер-лиги «Ростов», генеральным директором которого стал Рохус Шох. За два сезона в Ростове сыграл 43 матча за дублирующий состав, забил 8 голов. Дебютировал в основе (в неполные 18 лет) 16 июня 2007 года в матче 13-го тура в гостевой игре против подмосковного «Сатурна» — тренер Сергей Балахнин выпустил Ставпеца на замену в перерыве. Затем футболист полностью отыграл матчи четырёх заключительных туров, которые ничего не решали для «Ростова», идущего на последнем месте с большим отставанием. В своем втором матче (также против «Сатурна») 21 октября открыл счет ударом левой «шведой» в одно касание с линии вратарской площади, но больше в том сезоне ничего не забил в премьер-лиге:«В „Ростове“ начали потихоньку наигрывать молодёжь с прицелом на следующий сезон. В стартовом составе вновь появились Ставпец и Шудров, причем Ставпец произвел неплохое впечатление: действовал старательно, напористо. Правда, до ворот соперника ростовчане почти не доходили»

«Москва» 
По окончании сезона перешёл в другой клуб премьер-лиги «Москва», находившийся под руководством главного тренера Олега Блохина. Впервые вышел на замену в конце матча 4-го тура против «Химок», в следующем туре в Перми отыграл весь второй тайм:«Совершенно незаметных Стойку и Лопеса сменили юные Рылов и Ставпец. Хуже от этого точно не стало. Периодически „Москва“ заставляла защитников „Амкара“ работать в полную силу, хотя реальных угроз так и не создала.»

Всего до конца сезона принял участие в 15 из 30 матчей чемпионата, в основном выходя на поле в конце игры, причем нередко на позиции крайнего полузащитника. Свой единственный гол в турнире забил в компенсированное время заключительного матча против слабейшего на тот момент клуба «Луч-Энергия», таким образом защитив своё право на ещё один сезон в столичной команде, занявшей 9-е место. Также добавил гол на свой счет в матче 1/16 Кубка России 2008/09 6 августа в ворота «Алании», переиграв вратаря при выходе «один на один».

Сыграл 3 матча за «Москву» в предварительных раундах Кубка УЕФА 2008/09. В первой гостевой игре против польской «Легии» попал в основу, но был заменен в перерыве. Выходил на замену в ответной встрече, а также в проигранном матче против датского «Копенгагена».

Был номинирован на премию «Первая пятёрка» лучшему молодому футболисту 2008 года по версии Детской футбольной лиги и Российского футбольного союза (лауреатом стал Алан Дзагоев).

В чемпионате России 2009 при тренере Миодраге Божовиче отыграл 19 матчей на позиции полузащитника, помогая «Москве» занять итоговое 6-е место, но ни разу не послал мяч в ворота. Получил звание «Мастер спорта России» за выход команды в полуфинал Кубка России, хотя провел победный четвертьфинальный матч на скамье запасных. Участвовал в проигранном «Рубину» полуфинале.

«Крылья Советов» 
Перед началом сезона 2010 клуб «Москва» из-за финансовых проблем отказался от дальнейшего участия в премьер-лиге, и Ставпец перешёл в самарские «Крылья Советов», где выступал неудачно. Тренер Юрий Газзаев, выпустив 20-летнего футболиста в пяти матчах, но так и не дождавшись от него гола, отправил Ставпеца в молодёжную команду. Ещё трижды (в двух матчах чемпионата и одном кубковом) он получал шансы проявить себя в основном составе, но не смог ими воспользоваться. В молодёжной команде забил 6 мячей в 17 играх.

Участвовал в 27-и из 32-х матчей чемпионата, провёл на поле в общей сложности 1827 минут (в среднем 68 минут за матч), но лишь 4 раза сыграл с первой минуты до финального свистка. Голы Ставпеца принесли «Ротору» 6 из 11 одержанных в чемпионате побед и 19 очков из 41, заработанного в сезоне.

Дальнейшая карьера 
В 2011 году состоялся первый приход Ставпеца в «Урал». При тренере Дмитрии Огае Ставпец стал одним из лидеров команды. 2012 году перешёл в «Ротор». С 2014 по 2017 гг вновь был игроком «Урала» В 2015 году в стыковом матче против «Томи» благодаря единственному забитому голу Ставпеца «Урал» остался в высшем дивизионе. 18 октября 2016 года был признан болельщиками лучшим игроком матча против «Зенита». В 2017 был отдан в аренду в «Тюмень».

В июле 2018 года подписал контракт с футбольным клубом «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 29 июля 2018 года. Завоевал с командой бронзу чемпионата ФНЛ. По окончании сезона 2018/19 был признан лучшим игроком.

В июле 2022 перешел в тульский «Арсенал».

Юношеская и молодёжная сборные 
В юношескую сборную России 1989 года рождения периодически привлекался тренером Игорем Колывановым в 2006—2007 годах. Забил мяч в ворота сверстников из Польши в товарищеском матче летом 2007 года. В 2009 году несколько раз сыграл за молодёжную сборную своего возраста.

Игровые качества 
Обладает взрывной скоростью и поставленным ударом со средней и длинной дистанции. Как правило, бьет правой ногой. Любит открываться в свободную зону, способен принять и обработать мяч в движении. Выходы «один на один» завершает как ударами с ходу (гол в ворота «Томи» в первом туре чемпионата ФНЛ 2012/13), так и после дриблинга, в момент сближения с вратарем (голы «Сатурну» и «Зениту» в молодёжном первенстве 2008), а также обыгрывая вратаря (гол «Алании» в Кубке России 2008/09).

Замыкает низкие фланговые передачи, резко отрываясь от защитника (голы в ворота «Луча-Энергии» в чемпионате 2008 и «Мордовии» в чемпионате ФНЛ 2011/12). Забивает головой. В «Роторе» исполнял пенальти, в сезоне 2012/13 реализовал четыре из четырёх.

На позиции правого полузащитника способен сделать нацеленную подачу в штрафную (голевой пас против «Сибири» в чемпионате ФНЛ 2012/13). «Мне комфортнее атаковать вторым фронтом, когда впереди есть человек, цепляющийся за мяч»

Личная жизнь 

В 2007 году, играя за «Ростов», женился на ростовчанке Светлане. Сын Максим родился в 2009 году. Дочь Ева родилась в 2012 году.

Клубная статистика

Примечания 

Мастера спорта России
Футболисты России
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»